Kaplí svatého Klementa (svatého Klimenta) je více:
 Kaple svatého Klimenta (Hradec Králové) – při katedrále svatého Ducha, nejstarší církevní stavba Hradce Králové
 Kaple svatého Klementa (Osvětimany) – původně stála na hoře svatého Klimenta
 Kaple svatého Klementa (Vyšehrad) – součást Nového proboštství na Vyšehradě

Související články 
 Kostel svatého Klementa